Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rod Laver e John Newcombe erano i detentori del titolo, ma solo Newcombe ha partecipato in coppia con Tony Roche.

Newcombe e Roche hanno perso in finale 6–4, 6–4 contro Ross Case e Geoff Masters.

Teste di serie
 John Newcombe /  Tony Roche (finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (campioni)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (semifinali)
 Dick Crealy /  Onny Parun (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1974